Действие по значению глагола «угонять»:

 Угон скота
 Угон автомобиля 
 Противоугонная система
 Угон самолёта
 Угон граждан СССР на работу в Германию
 Угон пути — продольное перемещение рельсов под колёсами проходящего поезда.

 в литературе
 Угон быка из Куалнге

 в кинематографе
 Угон (За гранью возможного)
 Берегись автомобиля
 Угнать за 60 секунд (фильм, 2000)
 Угонщик самолётов (фильм)
 Угон (телесериал, 2006)
 Угон (фильм, 2012) (другое название — «Заложники») — датская драма о современных пиратах, захвативших торговое судно.

См. также 
 HijackThis (программа)